

Antropologia 
 Apache – una tribù di nativi americani

Armi 
 Hughes AH-64 Apache – elicottero d'attacco
 Apache – missile da crociera costruito da MBDA
 Apache revolver – arma combinata di rivoltella, tirapugni e coltello a scatto

Cinema
 Apache (Cry for Me, Billy) – film statunitense del 1972 diretto da William A. Graham
 L'ultimo Apache (Apache) – film statunitense del 1954 diretto da Robert Aldrich
 Apache (Les Apaches) – film francese del 2013 diretto da Thierry de Peretti

Danza 
 Danse Apache – danza popolare francese

Geografia 
 Apache – comune degli Stati Uniti d'America in Oklahoma

Informatica 
 Apache – tipo di server web open source, prodotto dall'Apache Software Foundation

Musica 
 Les Apaches – nome di una cerchia di musicisti, scrittori e artisti francesi, all'inizio del Novecento
 Apache – brano musicale del gruppo rock britannico The Shadows, rilanciato nel 1993 dai General Base in versione remix

Licenze 
 Apache License – licenza di software libero non copyleft

Altro 
 Apaches (Parigi), bande di giovani malviventi che infestavano Parigi nel periodo della Belle Époque